Myšák může být:

 samec od myši; v kultuře např.
 myšák Mickey
 myšák Itchy
 Myšák Stuart Little

příjmení osob a odvozené názvy
 U Myšáka – pražská cukrárna v rondokubistickém domě (Galerie Myšák)

v množném čísle
 myšáci – řád ptáků žijících v Africe (např. myšák hnědokřídlý)
 Lišáci, Myšáci a Šibeničák – česká filmová komedie

Podobné příjmení 
 Mišák (odvozeno od křestního jména Michal)
 Stanislav Mišák
 Myšík
 Vladimír Myšík